Dette er den fulde oversigt over medaljefordeling ved Sommer-OL 1964 i Tokyo. Disse placeringer sorterer efter antallet af guldmedaljer optjent af et land. Antallet af sølvmedaljer tages derefter i betragtning og derefter antallet af bronzemedalje.

Medaljeoversigt

Kildehenvisninger 
 Internationale Olympiske Komité 

Sommer-OL 1964
1964